Edgar Allan Poe – scrittore e poeta statunitense
Edgar Allan Poe Awards – premi assegnati ogni anno dall'organizzazione Mystery Writers of America
Edgar Allan Poe (musical) – musical dedicato ad Edgar Allan Poe da Eric Woolfson
Edgar Allan Poe (Eric Woolfson) – album tratto dal musical dedicato ad Edgar Allan Poe da Eric Woolfson
Tales of Mystery and Imagination - Edgar Allan Poe – album del gruppo progressive rock britannico The Alan Parsons Project dedicato ad Edgar Allan Poe
Poe: More Tales of Mystery and Imagination – album di Eric Woolfson dedicato ad Edgar Allan Poe
Edgar Poe (Una serie di sfortunati eventi) – personaggio immaginario della serie di libri Una serie di sfortunati eventi.
Edgar Allan Poe (film 1909) – cortometraggio del 1909 diretto da David Wark Griffith